L'Homme invisible peut faire référence à :

Littérature 
 L'Homme invisible  roman de H. G. Wells, publié en 1897.
 L'Homme invisible, nouvelle de G. K. Chesterton, publiée en 1911.
 L'Homme invisible, histoire de bande dessinée inachevée de la série Spirou et Fantasio de  Rob-Vel écrite en 1943.
 Homme invisible, pour qui chantes-tu ? (Invisible Man), roman de Ralph Ellison publié en 1952.

Cinéma 
 L'Homme invisible, film américain réalisé par James Whale en 1933.
Le Retour de l'homme invisible, film américain réalisée par Joe May en 1940.
L'Agent invisible contre la Gestapo, film américain réalisé par Edwin L. Marin en 1942.
La Vengeance de l'homme invisible, film américain réalisé par Ford Beebe en 1944.
The Invisible Man Appears, film japonais réalisé par Nobuo Adachi en 1949.
Deux Nigauds contre l'homme invisible, film américain réalisé par Charles Lamont en 1951.
The Invisible Man vs. The Human Fly, film japonais réalisé par Mitsuo Murayama en 1957.
The Invisible Boy, film américain réalisé par Nicholas Nayfack en 1957.
 L'Incroyable Homme invisible, film américain réalisé par Edgar G. Ulmer en 1960.
Mad Monster Party ?, film américain d'animation réalisé par Jules Bass en 1967.
 L'Insaisissable Monsieur Invisible, film italien réalisé par Antonio Margheriti en 1970.
 L'Homme invisible, film soviétique réalisé par  en 1984.
The Invisible Kid, film américain réalisé par Avery Crounse en 1988.
 Les Aventures d'un homme invisible, film américain réalisé par John Carpenter en 1992.
 Hollow Man : L'Homme sans ombre, film américano-allemand réalisé par Paul Verhoeven en 2000.
 L'Homme invisible, court métrage réalisé par David Charhon en 2001.
Hollow Man 2, film américain réalisé par Claudio Fäh en 2006.
L'Homme invisible, titre français de The Unseen, film réalisé par Geoff Redknap en 2016.
 Invisible Man un film américano-australien réalisé par Leigh Whannell sorti en 2020.

Télévision 
 L'Homme invisible (H.G.Wells' Invisible Man ou The Invisible Man), série télévisée britannique diffusée sur ITV en 1959.
 L'Homme invisible (The Invisible Man), série télévisée américaine diffusée sur NBC en 1975.
 Le Nouvel Homme invisible (Gemini Man), série télévisée américaine diffusée sur NBC en 1976.
The Invisible Man, série télévisé américaine créé par Brian Lighthill en 1984.
 L'Homme invisible, ()  de la saison 4 de la série télévisée X-Files (1997).
Invisible Man, série télévisée américaine diffusée entre le 9 juin 2000 et le 25 janvier 2002.
Les nouvelles aventures de l'homme invisible, série animé créé par MoonScoop en 2005.

Autre 
 L'Homme invisible est une huile sur toile de Salvador Dalí peinte en 1929-1933 et créant la première image double de l'artiste.
 « L'Homme invisible » est un nom couramment employé pour désigner l'artiste chinois Liu Bolin.

Voir aussi 
 
 

Personnage de fiction qui peut devenir invisible